Die Abkürzung KCS steht für:
 Kansas City Southern, ein US-amerikanisches Holding-Unternehmen im Bereich des Schienenverkehrs
 Kansas City Standard, ein Datenformat für Audiokassetten
 Karl Camillo Schneider, deutscher Zoologe und Maler
 Keratoconjunctivitis sicca, ein Krankheitsbild aus der Augenheilkunde
 Kompetenzcenter Sicherheit, eine Einrichtung des Landes Nordrhein-Westfalen
 Kalina Cycle System, Kalina-Prozess einer Wärmekraftmaschine
 Kenny-Caffey-Syndrom

kcs (kilocycles) ist eine historische englischsprachige Abkürzung für Kilohertz.

Abkürzung